Ogliastro kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Ogliastro, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Ogliastro Cilento, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar